Chair Peak är en bergstopp i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Chair Peak är  meter över havet.

Terrängen runt Chair Peak är varierad. Havet är nära Chair Peak åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Britannia,  meter över havet,  kilometer öster om Chair Peak. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Gonzalez Videla Station,  kilometer sydväst om Chair Peak.

Kommentarer

Källor 

Berg i Västantarktis
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 200 meter över havet eller högre